Chorus (von griechisch choros „Reigentanz“, „Chor der Tänzer u. Sänger“) steht für:
 Chor (Musik), Gesangs-Chor
 Chorus (Venedig), Zusammenschluss von 18 Kirchen in Venedig 
 Chorus (Tontechnik), akustischer Raum- und Dopplungs-Effekt
 Chorus (Jazz), Strophe im Jazz
 Chorus (1974), indischer Spielfilm
 Chorus (2015), kanadischer Spielfilm
 Chorus (Magazin), japanisches Manga-Magazin
 Chorus (Computerspiel), deutsches Action-Adventure, 2022
 Chorus, Rennrad-Schaltgruppe von Campagnolo
 Chorus Clean Energy, börsennotierter Solar- und Windparkbetreiber
 Chorus Verlag für Kunst und Wissenschaft, auf Kunst und Kunstwissenschaft spezialisierter Buchverlag mit Sitz in Mainz
 Hyundai Chorus, ein Bus-Modell von Hyundai
 Chorus (CMS), ein Content-Management-System von Vox Media.

CHORUS steht für:
 CHORUS, ein teilchenphysikalisches Experiment zur Neutrinooszillation

Chorus ist der Familienname folgender Personen:
 Gerhard Chorus (um 1285–1367), mehrmaliger Bürgermeister der Reichsstadt Aachen
 Hans von Chorus (1842–1905), preußischer Generalmajor
 Johann Chorus († um 1367 in Aachen), Schöffe und Bürgermeister der Reichsstadt Aachen 

Siehe auch:

 Corus
 Chor (Begriffsklärung)